Mistrzostwa Europy w Zapasach 2019 odbywają się w dniach 8 kwietnia – 14 kwietnia 2019 w Bukareszcie w Rumunii, na terenie Sala Polivalentă.

Reprezentacja Polski

Medaliści

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 Strona zawodów
 Oficjalne wyniki pdf

Mistrzostwa Europy w zapasach
2019 w zapasach
2019 w Rumunii
Zawody sportowe w Bukareszcie
Zapasy w Rumunii